Bolt může být:

příjmení osob
 Usain Bolt (* 1986) – jamajský sportovec, atlet-sprinter, olympijský vítěz
 Robert Oxton Bolt (1924–1995) – britský scenárista

geografické pojmy
 La Bolt (Jižní Dakota), město v USA v Jižní Dakotě
 Mount Bolt, hora ve Viktoriině zemi v Antarktidě

v kultuře
 Bolt, v české verzi uváděn pod názvem Bolt – pes pro každý případ – americký animovaný film z roku 2008 studia Walta Disneye

jiný význam
 
 bolt (jednotka) – zastaralá délková jednotka

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - příjmení